Му́сирмы () — село в Урмарском районе Чувашской Республики. Входит в состав Мусирминского сельского поселения. В деревне 562 дворов. Проживают 1425 человек.

История 
История села насчитывает более 4 веков. Точная дата образования не известна, зато известны имена четырёх основателей: Ветсер, Ахвантиэр, Алсарей и Сетнер. Они скрывались от царских карателей в месте, где в настоящее время и находится село. Выбор этого места связан с его труднодоступностью — вокруг полно оврагов, заросших лесом.

Название села произошло от названия большого оврага, разделяющего село на две части. В переводе с чувашского языка «Мăн çырма» означает «большой овраг».

По сведениям 1859 года Цивильского уезда Казанской губернии (издан Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. Санкт-Петербург, 1866 г.):

По сведениям 1902 года:

На 1902 год были следующие промысловые заведения:
в селе Мусирмы

в деревне Мусирмы:

По сведениям Цивильского уезда Казанской губернии на 1917 год Дальние Мусирмы и Мусирмы входили в состав Староарабосинской волости.

В 1930 году село Мусирма и деревня Мусирма находились в составе Мусирминского сельского совета. В деревне Мусирма был образован колхоз «Чув. Крестьянин» в 1930 году а в селе Мусирма колхоз «Новая жизнь» в 1929 году.

В 1930 году мусирминцы преобразовали под магазин старый амбар. Лишь в 1935 году им удалось построить магазин для торговли продуктами и промтоварами.

С 24.05.1978 д. Дальние Мусирмы слита с д. Мусирмы.

По состоянию на 01.05.1981 года село Мусирмы находится в составе Мусирминского сельского совета и в составе совхоза «Мусирминский».

В 1999 г. был открыт сельский музей.

Мусирминская церковь 
Церковь Божьей Матери Тихвинской, построена в 1882 году на средства прихожан, однопрестольная, деревянная. Приходские деревни: Мусирма, Кудеснеры, Новые Щелканы.

Церковный штат: священник и псаломщик.

В приходе действовали: церковно-приходская школа, Братская и земская школы. Церковь не закрывалась.

В ноябре 2003 года сгорело здание церкви, но служба в церкви не прекратилась. Весной 2004 года начали строительство новой церкви, где участвует население села и Урмарского района, что продолжается и в настоящее время.

Школы 
Земское училище в селе Мусирмы было основано 7 января 1882 г. Первым учителем являлся Г. Н. Зайцев, принявший в школу 34 ученика.
С открытия школа ютилась в церковной сторожке. Около 1890 г. местный крестьянин Д.Романов выстроил для училища деревянный дом под тесовой крышей рядом с церковью, за наем которого земская управа платила 60 рублей. В 1910 году здание было выкуплено у хозяина.
В 1914 г. училищу было присвоено имя А. М. Арцыбышева и вывешена мемориальная доска.

Мужская школа братства Св. Гурия в деревне Дальние Мусирмы открылась 1 октября 1884 г. Первым учителем был Григорий Степанов. После него учителем стал Николай Ильин, в 1185 году закончивший Мусирминскую земскую школу. В школе преподавалось церковное пение, при ней имелся хор, который пел в церкви села Мусирмы.
Учитель получал жалованье 40 рублей в год, из которых 10 рублей уходило на наем квартиры. Помещение школы было «неудобное и холодное», поэтому в 1895 г. Н.Ильин на свои средства построил деревянный дом. С 1896 года учителем работал псаломщик К. Г. Гаврилов, окончивший сельское училище. В начале XX века школа была преобразована в церковно-приходскую. Помещалась она в наемном здании, имела годовой бюджет 160 рублей. В школьной библиотеке насчитывалось 800 томов.

Мусирминское женское училище братства Св. Гурия открылось 15 ноября 1888 г. На содержание школы братство выделяло 30 руб. в год. Учительница из своего жалованья платила за наем квартиры 10 руб. На собственные деньги приходилось покупать книги, карандаши, перья и др.

В 1912 году на 2 школы в Мусирмах выделялось:
от земства — 340 руб.
от сельского общества — 80 руб.
из иных источников — 60 руб.
В библиотеках Мусирминских школ (земской и женской) насчитывалось 1041 том книг.

Число учащихся в школах прихода села Мусирмы в 1882—1889 гг.

Инфраструктура 
В селе имеются:
 средняя школа;
 Дом культуры;
 церковь;
 библиотека;
 узел связи;
 фельдшерский пункт;
 6 магазинов;
 детский сад.

Известные уроженцы 
Фомин Владимир Иванович. Родился в 1954 году в селе Мусирмы. В 1974 году окончил среднюю школу. С 4 мая 1972 по май 1974 года служил в рядах Советской Армии. После демобилизации работал бригадиром пчеловодческой бригады. В 1980 году заочно окончил Вурнарский совхоз-техникум. В 1989 году был избран народным депутатом СССР. 4 ноября 1989 года был назначен директором совхоза «Мусирминский». В связи с преобразованием из совхоза в ТОО «Мусирминское» был избран генеральным директором акционерного общества открытого типа «Урмарскагропромтехсервис». С 14 апреля 1998 годаработал заместителем директора Урмарской сельхозхимии. С 13 июля 1999 года работал в должности зам. директора по производству и ГУП «Урмарская МТС». С февраля 2001 года избран на должность главы Мусирминской сельской администрации Урмарского района. С марта 2001 избран председателем СХПК «ПРАВДА» Урмарскогор района. В 1992 году Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР награждён Почетной грамотой Президиума Верховного Срвета чувашской АССР. В 1993 г. за заслуги в развитии агропромышленного производства награждён Почетной грамотой Министерства Сельского Хозяйства Чувашской Республики и Президиума Чувашского рескома профсоюза работников АПК. При непосредственном участии Владимира Ивановича Фомина, в село Мусирмы был проведен газ, построены фермы для крупного рогатого скота, возведены водонапорные башни и гаражи для сельхоз техники. С 2004 года ведет фермерское хозяйство.

В село проведен газ, подведена асфальтовая дорога.

Литература 
 Я. Н. Зайцев. Лета и лица Урмарской землицы. Чебоксары, 1994.

Ссылки 
 .
 История церкви
 http://www.travellers.ru/city-musirmy

Населённые пункты Урмарского района